Collettività — concetto della sociologia con significato affine a comunità
 Collettività – nome della popolazione dei Borg, nell'universo fantascientifico di Star Trek
 Collettività d'oltremare – suddivisione territoriale della Francia